Peterka ist der Familienname folgender Personen:

 Anni Peterka (1913–2002), deutsche Tänzerin, Ballettchefin und Choreographin
 Christian Peterka (* 1962), österreichischer Politiker (SPÖ)
 František Peterka (1922–2016), tschechischer Schauspieler
 Guido Peterka (* 1970), deutscher Literaturtheoretiker
 Hubert Peterka (1908–1976), österreichischer Bergsteiger und Autor von Alpenvereinsführern
 John-Jason Peterka (* 2002), deutscher Eishockeyspieler
 Josef Peterka (* 1944), tschechischer Schriftsteller und Literaturtheoretiker
 Otto Peterka (1876–1945), österreichischer und tschechoslowakischer Rechtswissenschaftler
 Primož Peterka (* 1979), slowenischer Skispringer
 Tobias Matthias Peterka (* 1982), deutscher Politiker (AfD), MdB
 Uroš Peterka (1981–2021), slowenischer Skispringer